Данмор (; , Дун-Мор) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт). Центр одноимённой волости и общины. 

У Данмора есть побратим —  .

Демография 
Население — 614 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 594 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Голуэй